Aribert Reimann (1936-), Duitse componist, pianist en muziekwetenschapper
 Fritz Reimann (1924-2018), Zwitsers politicus
 Gottfried Reimann (1862-1909), Zwitsers politicus
 Lukas Reimann (1982-), Zwitsers politicus
 Maximilian Reimann (1942-), Zwitsers politicus
 Plazidus Reimann (1594-1670), Zwitsers geestelijke
 Robert Reimann (1911-1987), Zwitsers ontwerper, bestuurder en politicus
 Viktor Reimann (1915-1996), Oostenrijks politicus, verzetsstrijder en journalist

Achternaam